Садикабад () — город в провинции Пенджаб, Пакистан, расположен в округе Рахимъярхан. Население — 231 467 чел. (на 2010 год).

Демография

Примечания 

Города Пакистана
Пенджаб